Molekulska formula -{C23H36O2}- se može odnositi na:

 Kardanolid
 Luteon (terpenoid)